

Medaglie

Teste di serie

  Ädilbek Nïyazımbetov (Quarti di finale)
  Julio César la Cruz (Campione)

<li>  Teymur Məmmədov (Ottavi di finale)
<li>  Joe Ward (Finale)

Tabellone

Collegamenti esterni